Calicanto puede hacer referencia a:
 Calicanto (construcción), un procedimiento de construcción a base de cal y cantos rodados.
 Urbanización Calicanto (Maracay, Venezuela).
 Urbanización Cumbres de Calicanto (Torrente, España).